À chacun sa vérité est le titre de plusieurs œuvres :
 À chacun sa vérité, pièce de théâtre de Luigi Pirandello créée en 1917 ;
 À chacun sa vérité, titre alternatif de la série télévisée française Énigmes de l'histoire créée en 1956 ;
 À chacun sa vérité (Truth), téléfilm canadien de Timothy Bond diffusé en 2005.